Riverside Records, een Amerikaanse platenlabel
Riverside (Sidney Samson), een nummer van de Nederlandse dj Sidney Samson
Riverside (Agnes Obel), een nummer van de zangeres Agnes Obel
Riverside (band), een Poolse symfonische metalband
Riverside (motorfiets), een Amerikaans historisch scootermerk 
Riverside Golf Club, een voormalige Nederlandse golfclub in Schiedam
Riverside International Raceway, een voormalig (1957-1988) autoracecircuit in Californië

Plaatsen in de Verenigde Staten: